Pringle kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pringle (Pennsylvania)
Pringle (South Dakota)